Grootstedelijke weg (Frankrijk) (route métropolitaine) in Frankrijk, een wegklasse in Franse metropolen
 Grootstedelijke weg (Brussel) (voie métropolitaine), een primaire weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in België